Клавдия Костина:
 Костина, Клавдия Алексеевна (1909—1982) — советская и казахская врач эпидемиолог.
 Костина, Клавдия Фёдоровна (1900—1978) — советский геоботаник и селекционер.